Націона́льний гімн Гватема́ли — державний гімн Гватемали. Автор слів — Хосе Хоакін Пальма (1844–1911), композитор — Рафаель Альварес Овальє. Гімн був прийнятий в 1896 році. У 1934 році частина гімну була змінена Хосе Марією Бонільєю.

Гімн також часто скорочено називають «Guatemala Feliz!» по першому рядку, але гімн не має окремої назви, найчастіше його позначають як «Himno Nacional» (Національний гімн).

Оригінальний текст 
¡Guatemala feliz…! que tus aras

no profanen jamás el verdugo;

ni haya esclavos que laman el yugo

ni tiranos que escupan tu faz.

Si mañana tu suelo sagrado

lo amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera

a vencer o a morir llamará.

Приспів: 

Libre al viento tu hermosa bandera

a vencer o a morir llamará;

que tu pueblo con ánima fiera

antes muerto que esclavo será.

De tus viejas y duras cadenas

tu forjaste con mano iracunda

el arado que el suelo fecunda

y la espada que salva el honor.

Nuestros padres lucharon un día

encendidos en patrio ardimiento

y lograron sin choque sangriento

colocarte en un trono de amor.

Приспів: 

Y lograron sin choque sangriento

colocarte en un trono de amor, que de Patria, 

en enérgico acento, 

dieron vida al ideal redentor.

Es tu enseña pedazo de cielo

en que prende una nube su albura, y 

¡ay de aquel que con ciega locura, 

sus colores pretenda manchar!

Pues tus hijos valientes y altivos, 

que veneran la paz cual presea, 

nunca esquivan la ruda pelea

si defienden su tierra y su hogar.

Приспів: 

Nunca esquivan la ruda pelea

si defienden su tierra y su hogar, 

que es tan solo el honor su alma idea

y el altar de la Patria su altar.

Recostada en el Ande soberbio, 

de dos mares al ruido sonoro,

bajo el ala de grana y de oro

te adormeces del bello quetzal.

Ave indiana que vive en tu escudo, 

paladión que protege tu suelo;

¡ojalá que remonte su vuelo, 

más que el cóndor y el águila real!

Приспів:

¡Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el 

águila real, y en sus 

alas levante hasta el cielo, 

Guatemala, tu nombre inmortal!

Див. також 
 Герб Гватемали
 Прапор Гватемали

Примітки

Посилання 

Національні символи Гватемали
Гватемала
Гватемала
Музика Гватемали